Yolanda de Aragón o Violante de Aragón (Barcelona, 1381/1385–Saumur, 14 de noviembre de 1442) fue duquesa consorte de Anjou, consorte de Maine, condesa consorte de Provenza y de Forcalquier y reina consorte y titular del Reino de Nápoles y de Jerusalén.

Orígenes 
Hija del rey de Aragón, Juan I y de Violante de Bar, quien era hija de Roberto I de Bar y María de Valois, quien a su vez era hija de Juan II de Francia.

Biografía 
En 1400 en Arlés Yolanda se casó con Luis II de Nápoles, hijo del Duque de Anjou y, nominalmente, Rey de Nápoles desde 1382, y de María de Blois-Châtillon o de Bretaña, hija de Juana de Penthièvre.

Luis y Yolanda fueron llamados «Rey y reina de Cuatro Reinos»: Sicilia, Jerusalén, Chipre y Aragón. Otra interpretación incluye el título de Nápoles separado de Sicilia y excluyendo Chipre. Aunque en realidad Yolanda y su familia poseyeron solo por un breve período la autoridad sobre estas tierras. Sin embargo, las únicas tierras que siempre estuvieron bajo su jurisdicción fueron sus feudos en Francia: Provenza y Anjou.

Su hijo, Renato I de Nápoles, obtuvo el título de Lorena solo gracias a su unión matrimonial.

Pretendiente al Trono de Aragón 

Como única hija superviviente del rey Juan I de Aragón reclamó el trono de Aragón. Yolanda, por derechos dinásticos, interviene en la sucesión por el Trono de Aragón en defensa de los derechos de su hijo Luis. El padre de Yolanda, Juan I de Aragón, murió el año 1396 y 1410 también desapareció su tío, Martín I de Aragón y su última hermana Juana de Aragón. En esa época los criterios que regulaban la sucesión real de Aragón favorecían siempre a los descendientes masculinos antes que cualquier heredera del sexo femenino; era esta la razón por la cual, al morir Juan, fue su hermano el heredero y no su hija. A falta de herederos legítimos directos, al morir Martín se produjo un periodo en el cual el trono quedó vacante, llamado Interregno, que duró dos años y que estuvo a punto de derivar en una guerra civil, ya que se presentaron cinco pretendientes, entre ellos, Luis.

En el Compromiso de Caspe, en 1412, fue elegido rey de Aragón Fernando de Trastámara, el segundo hijo de su tía Leonor de Aragón y Juan I de Castilla. Por esto Luis, si bien su familia poseía parte de la corona de Aragón a través de Roussillon en la región de Montpellier, perdió la posibilidad de convertirse rey de uno de los cuatro reinos que poseían sus padres.

A pesar de ello, Yolanda y sus hijos continuaron considerándose los herederos legítimos y comenzaron a usar el título «Reyes de Aragón» junto al resto de sus títulos. Solo tras la muerte de Yolanda, su hijo, Renato, se convierte efectivamente en rey de Aragón por un corto tiempo durante la Guerra civil catalana.

Trono de Nápoles 
Entre 1419 y 1424, Yolanda financió la lucha de su hijo Luis para suceder a la reina Juana II de Nápoles. Consiguió su objetivo y Luis se convirtió en su heredero legítimo y fue nombrado duque de Calabria. Al morir Luis en 1434, Juana nombró al segundo hijo de Yolanda, Renato, como su heredero, por lo que se convirtió en rey al año siguiente y mantuvo el trono con cierta estabilidad hasta 1440. En este año sucumbió ante la presión de Alfonso y en 1442 tuvo que huir a refugiarse en sus posesiones de Francia.

Relación de Casa de Anjou con la Casa Real Francesa 
Para la segunda fase de la Guerra de los Cien Años, Yolanda quedó viuda (1417) y eligió financiar y apoyar a los nacionalistas franceses (los Armagnacs) en contra de Inglaterra y Borgoña, en respuesta a la petición de auxilio del delfín de Francia, Carlos, quien encontró en Yolanda un apoyo moral y financiero, visto que su madre, Isabel de Baviera-Ingolstadt, confabuló y organizó un complot contra él junto a Juan sin Miedo, cuando quedó huérfano a los trece años, para no dejarlo subir al trono.

El 10 de septiembre de 1419 fue asesinado Juan sin Miedo y Carlos fue repudiado por su madre y excluido de la línea de sucesión al trono.

La historia dice que Carlos fue literalmente adoptado por Yolanda, quien lo apoyó y protegió durante los numerosos complots e intentos de asesinato que cercaron al joven delfín de Francia. Ella lo apartó de la influencia y las maquinaciones de su familia y lo alojó en su castillo de Loira, donde más tarde recibirá a Juana de Arco, precisamente bajo el consejo de su protectora.

En 1422 Yolanda desposó a su hija María de Anjou con el delfín.

Carlos fue siempre muy respetuoso con su suegra, e incluso en lo referente a Juana de Arco, Yolanda tuvo un papel importante en la decisión de confiarle el mando del ejército a la joven, así como también probablemente fue partícipe de la decisión de retirarle el apoyo a Juana tras la coronación del delfín en Reims.

En 1433, junto al menor de sus hijos, Carlos IV de Maine, Yolanda impulsó el nombramiento como Condestable de Arturo de Richemont para tomar el liderazgo del gobierno. Más tarde hizo arrestar al Gran Chambelán Georges de La Trémoille,

La dote de Yolanda nunca fue entregada, por lo que se convirtió en un argumento de litigio tras su muerte. En 1447 una embajada francesa llegó a Aragón para hacerse pagar la deuda en nombre de la reina de Francia, María de Anjou, pero dado que la misión no tuvo éxito, a su regreso, la comitiva tomó Roussillon en empeño.

Hijos 
Yolanda le dio a Luis II de Nápoles seis hijos:

 Luis (1403-1434), rey titular de Nápoles y Sicilia.
 María (1404-1463), reina Consorte de Francia, casada con Carlos VII de Francia
 (Desconocida) (m. 1406), fallecida en la infancia.
 Renato (1408-1480), rey de Nápoles.
 Yolanda (1412–1440), casada con Francisco I de Bretaña
 Carlos (1414–1472), conde de Maine

Antepasados

Notas

Bibliografía 
 Armstrong, Edward, El Papado y Nápoles durante el Siglo XVII, en Historia del Mundo Medieval, vol. VII, 1999, pp. 696-751.
 Calmette, Joseph, El Reino de Carlos VII y el Fin de la Guerra de los Cien Años en Francia, en Historia del Mundo Medieval, vol. VII, 1999, pp. 611-656.
 Mollat, Guillaume, El Papa de Avignon, el Gran Cisma, en Historia del Mundo Medieval, vol. VI, 1999, pp. 531-568.

Duquesas de Anjou
Condesas de Provenza
Condesas de Maine
Infantes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Infantas de España en la Edad Media
Reinas consortes de la Casa de Aragón
Nacidos en Zaragoza
Reinas consortes de Nápoles
Condesas de Francia del siglo XV
Duquesas de Francia del siglo XV
Reinas consortes del siglo XV